Zwei Schiffsklassen der United States Navy trugen den Namen Farragut-Klasse. Beide Klassen waren vom Typ Zerstörer.

Dies waren:
 Die Farragut-Klasse (1934), von denen die ersten 1934 in Dienst gestellt wurden
 Die Farragut-Klasse (1960), von denen die ersten 1960 in Dienst gestellt wurden